Дитизо́н (дифенилтиокарбазон, 2-фенилгидразид фенилазотиомуравьиной кислоты, сокращённое обозначение HDz) — органическое соединение, азокраситель с химической формулой C6H5N=N-C(S)-NHNHC6H5. Применяется как индикатор в аналитической химии.

Свойства 

Чёрные, пурпурно-чёрные или сине-чёрные кристаллы; не растворимы в воде, очень мало растворимы в этаноле, диэтиловом эфире, растворим в хлороформе. Плавится при 168 ° C, при этом разлагаясь.

Дитизон и его растворы окисляются кислородом воздуха.

Получение 
Синтезируют путём окисления дифенилтиокарбазида.

Применение 
Применяется как реагент для экстракционно-фотометрического определения и концентрирования в виде однозамещённых дитизонатов катионов металлов Ag, Au, Bi, Cu, Fe, Hg, Mn, Mо, а также катионов металлоорганических соединений вида — RHg, R2Sn2, R3Sn, R2Pb2, R3Pb, R2Tl и др. В большинстве случаев образование однозамещённых дитизонатов в растворах сопровождается гипсохромным эффектом. В растворах дитизонаты и его комплексы, содержащие помимо дитизона 2,2'-дипиридил, 1,10-фенантролин или др. лиганды, проявляют фотохромизм. Например, оранжевые растворы Hg(HDz) в бензоле при облучении переходят в голубые, причём восстановление исходного состояния происходит за 30—90 с.

Примечания

Литература 
 
 Иванчев Г. «Дитизон и его применение», М.: Изд. Ин. Лит., 1961, 450 с.
 «Справочник химика» т.2, Л.-М.: Химия, 1964

Азокрасители
Формазаны
Тиокарбонильные соединения
Комплексонометрические индикаторы
Металлоиндикаторы